Pendel bezeichnet: 

 eine physikalische Schwingkonstruktion, siehe Pendel
 eine Foltermethode, siehe Strappado
 ein Instrument verschiedener esoterischer Lehren, siehe Siderisches Pendel
 Harmonisches Pendel in der Harmonielehre